Die India Super Series 2014 im Badminton fanden vom 1. bis zum 6. April 2014 in Neu-Delhi statt. Es war die vierte Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2014. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Boonsak Ponsana
  Wang Zhengming
  Du Pengyu
  Son Wan-ho

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon
  Bae Yeon-ju
  Sung Ji-hyun
  Tai Tzu-ying
  Saina Nehwal

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Kim Sa-rang / Yoo Yeon-seong
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Bao Yixin / Tang Jinhua
  Chang Ye-na / Kim So-young
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Ma Jin / Wang Xiaoli
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
  Kenichi Hayakawa / Misaki Matsutomo

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Die India Super Series 2014 auf bwfbadminton.org

2014
BWF Super Series 2014
Badmintonwettbewerb in Delhi